Miejscowości w Czechach:
 Oldřichovice – gmina w powiecie Zlin
 Oldřichovice (pl. Oldrzychowice) – część miasta Trzyniec w powiecie Frydek-Mistek
 Oldřichovice – część miasta Uście nad Orlicą w Czechach, położona nad Cichą Orlicą